Miejscowości w USA:
 Waterville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Waterville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Waterville – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Waterville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 Waterville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Waterville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Waterville – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Douglas
 Waterville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
 Waterville – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
Gminy w USA:
 Waterville (ang. Waterville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Waterville (ang. Waterville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 Waterville (ang. Waterville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lucas
 Waterville (ang. Waterville Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
 Waterville (ang. Waterville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin

 Zobacz też
 Waterville Valley – ośrodek narciarski w USA, w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton